Президиум Верховного Совета УССР () — высший коллегиальный орган государственной власти в УССР, который был подотчётен Верховному Совету УССР.

Президиум избирался на первой сессии Верховного Совета УССР очередного созыва в составе Председателя Президиума, Первого заместителя Председателя, заместителя Председателя, Секретаря Президиума и 19 членов Президиума.

Полномочия Президиума были определены Конституцией УССР. Статья 106:

Президиум Верховной Рады Украины:
1) созывает сессии Верховной Рады Украины;
2) организует подготовку сессий Верховного Совета Украины;
2-1) обеспечивает своевременный анализ декретов Кабинета Министров Украины и принимает решение о внесении их на рассмотрение Верховной Рады Украины по собственной инициативе или по предложению комиссии Верховной Рады Украины.
4) координирует деятельность постоянных комиссий Верховной Рады Украины;
5) оказывает содействие народным депутатам Украины в осуществлении ими своих полномочий и обеспечивает их необходимой информацией;
6) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Украины;
7) организует подготовку и проведение всенародных голосований (референдумов), а также народных обсуждений проектов законов Украины и других важнейших вопросов государственной жизни республики;
8) проводит наименования и переименования поселков городского типа, сел;
17) публикует на украинском и русском языках законы Украины и другие акты, принятые Верховной Радой Украины, Президиумом Верховной Рады Украины, Председателем Верховной Рады Украины; способствует публикации указанных актов в переводе на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующих местностей республики.
Президиум Верховной Рады Украины принимает постановления.

Органом Президиума Верховного совета УССР был журнал «Советская Украина».

См. также 
 Руководители высшего органа государственной власти Украинской ССР
 Украинский депутатский корпус

Источники 
 Шемшученко Ю. С., Батанов А. В. Президiя Верховної Ради України // Енциклопедія історії України: в 10 т. Т. 8. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та инш.; Інститут історії України НАН України. — : Наукова думка, 2011. — С. 494. — ISBN 978-966-00-1142-7 
 Політичний словник / За ред.: В. Н. Врублевського, В. Н. Мазура, А. В. Мяловицького. 2-е вид. — К.: Головна ред. УРЕ, 1976. — С. 424—425.

История права Украины
Президиум Верховного совета Украинской ССР